Kuhstall steht für:
 ein Gebäude zur Unterbringung von Kühen, siehe Stall#Rinder
 Kuhstall (Sächsische Schweiz), ein Felsenfenster in der Sächsischen Schweiz

Siehe auch:

 Kälberhütte 
 Kuhställe,  Höhlen im Harz in Sachsen-Anhalt am Hamburger Wappen
 Restaurant zum Kuhstall
 Rinderoffenstall